Финал Кубка Шотландии по футболу 1901 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1900/01, в котором встречались клубы «Селтик» и «Харт оф Мидлотиан». Матч состоялся 6 апреля 1901 года на стадионе «Айброкс Парк» в Глазго. Встреча получилась очень результативной — на три гола футболистов  Уильяма Макустры, Алекса Макмахона и Джимми Куинна, эдинбургцы ответили четырьмя точными результативными ударами в исполнении Бобби Уокера, Чарльза Томсона и отличившегося дважды Марка Белла.

Путь к финалу

«Харт оф Мидлотиан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Celticwiki

1901
Матчи ФК «Харт оф Мидлотиан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1901 году
События 6 апреля
Апрель 1901 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1901 году